Baise (China), een stadsprefectuur in het westen van de zuidelijke regio Guangxi, Volksrepubliek China
 Baise (paard), een paardenras uit de streek van Guangxi
 Baïse, een rivier in Frankrijk
 Baisse, conjunctuurdaling; vgl. hausse